Emma Patterson (* 1848; † 1886) war eine englische Frauenrechtlerin.

Leben 
Im Jahr 1874 gründete Patterson mit der Women's Protective and Provident League (später Women's Trade Union League) eine Gewerkschaft arbeitender Frauen. So wurde in Dewsbury ein Streik von Weberinnen organisiert.

Patterson betonte die Bedeutung der Frauen in der Arbeiterbewegung.

Frauenrechtler (Vereinigtes Königreich)
Brite
Geboren 1848
Gestorben 1886
Frau